Ivan Ramljak (redatelj), hrvatski novinar i filmski redatelj
Ivan Ramljak (košarkaš), hrvatski košarkaš
Ivan Ićan Ramljak, hrvatski književnik
Ivan Ramljak (političar), hrv. političar, potpredsjednik Vlade demokratskog jedinstva s početka 1990-ih